Кубок России по гандболу среди женских команд имени Натальи Анисимовой 2020/2021 станет 15 розыгрышем с момента основания турнира. Гандбольный турнир, который проводится по системе с выбыванием, начиная с 1/8 финала.

Титул защищает Ростов-Дон.

Регламент

Предварительный этап 
В первом туре (1/8 финала) участвуют команды суперлиги, не пробившиеся в Финал четырех предыдущего розыгрыша. Победитель в парах определяется по результатам одной игры. При ничейном результате победитель определяется по результату серии 7-метровых штрафных бросков, которые выполняются в соответствии с Правилами по гандболу. Пары команд и места проведения игр определяются по результатам жеребьевки.

Во втором туре (1/4 финала)  участвуют команды, которые участвовали в Финале четырех Кубка России сезона 2019/2020 гг., и четыре победителя 1/8 финала. Победитель в парах определяется по результатам одной игры. При ничейном результате победитель определяется по результату серии 7-метровых штрафных бросков, которые выполняются в соответствии с Правилами по гандболу. Пары команд и места проведения игр определяются по результатам жеребьевки

Финал четырех 
В Финале четырех выступают четыре победителя четвертьфинальной стадии. Все игры проводятся до победы одной из сторон. При ничейном результате победитель определяется по результату серии 7-метровых штрафных бросков, которые выполняются в соответствии с Правилами по гандболу. В полуфинале играют пары команд, сформированные по результатам жеребьевки. В матче за первое место встречаются команды, победившие в полуфиналах. В матче за третье место встречаются команды, проигравшие в полуфиналах. «Финал четырех» проводится в городе клуба, который выиграл конкурс на право его проведения.

Квалификационный раунд

Первый тур (1/8 финала) 
В играх первого тура предварительного этапа принимают участие 8 команд: Лада, Звезда, Динамо-Синара, АГУ — «Адыиф», Ставрополье, Университет, Уфа-Алиса и Луч.

Второй тур (1/4 финала) 
В играх второго тура предварительного этапа принимают четыре команды из Финала четырех Кубка России 2019/2020: Ростов-Дон, ЦСКА, Астраханочка и Кубань, а также победители матчей первого тура: Ставрополье, Лада, Звезда и Динамо-Синара.

Финал четырех 
В финал четырех Кубка России по гандболу среди женщин пробились: Звезда, Лада, Астраханочка и Ростов-Дон. Полуфинальные матчи пройдут 2 марта, матч за 3-е место и финал 3 марта в Ростове-на-Дону.

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал 

Чемпионаты России по гандболу
2020 год в гандболе
2021 год в гандболе